Stuker ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Stuker (1819–1901), Schweizer Pädagoge
 Jürg Stuker (1914–1988), Schweizer Kunsthändler
 Robert Stuker (1863–1940), Schweizer Historiker und Prinzenerzieher am griechischen Hof und Freund und Berater der damaligen europäischen Herrscher